Першотравневе — селище в Україні, у Харківському районі Харківської області. Населення становить 318 осіб. Орган місцевого самоврядування — Південна міська рада.

Географія 
Селище Першотравневе знаходиться на відстані 1 км від міста Південне, за 2 км - смт Високий, за 3 км - місто Мерефа. Поруч проходить автомобільна дорога  ().

Селища Харківської області‎
Населені пункти України, що підлягають перейменуванню